Starhawk – gra komputerowa z 2012 r.,
 Starhawk – amerykańska pisarka, autorka m.in. Tańca Spirali